226. Infanterie-Division steht für:
 226. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich), Großverband der Preußischen Armee innerhalb des Deutschen Heeres im Ersten Weltkrieg
 226. Infanterie-Division (Wehrmacht), militärischer Großverband der Wehrmacht